Torrejón el Rubio kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrejón el Rubio (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Torrejón el Rubio (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar